Kibungo kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Kibungo (vattendrag), Cankuzo,

Rwanda 

 Kibungo (ort), Östra provinsen, 

Robotskapade Burundiförgreningar
Robotskapade Rwandaförgreningar